Vernate steht für:
 Vernate TI, politische Gemeinde im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Vernate (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Mailand, Region Lombardei, Italien